Ликома — топоним, в переводе с ньянджа — «приятный»

 Ликома (округ) — округ в Малави.
 Ликома (город) — город в Малави.
 Ликома (остров) — остров на озере Ньяса.

Примечания